The Phone bezeichnet:
 The Phone (2002), südkoreanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2002
 The Phone (2015), südkoreanischer Mysterythriller aus dem Jahr 2015
 The Phone (Fernsehsendung), niederländische Realityshow